Trübwasser ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:
 Kalná Voda, Ortsteil von Trutnov
 Kalivody, Gemeinde